Vire ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

 Vire, eine ehemalige Gemeinde im Département Calvados
 Vire (Fluss), ein Fluss in der Region Normandie
 Vire-sur-Lot, eine Gemeinde im Département Lot
 Arrondissement Vire im Département Calvados
 Kanton Vire Normandie, bis 2021 Kanton Vire, im Département Calvados

Siehe auch:
 Viré